

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista offensivo.

Carriera

Nazionale
Il 28 marzo 2021 debutta con la nazionale kazaka nella partita di qualificazione al Mondiale 2022 contro la .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale kazaka